

Toponymes 
En Italie  Santa Croce désigne  plusieurs lieux : 
  Santa Croce, un quartier de Venise
 Santa Croce Camerina, une commune italienne de Sicile
 Santa Croce del Sannio, une commune italienne de Campanie
 Santa Croce di Magliano, une commune italienne de Molise
 Santa Croce sull'Arno, une commune italienne de Toscane
 
 Église Santa Croce degli Armeni à Venise
 Église Santa Croce di Palazzo à Naples
 Musée de l'Œuvre de Santa Croce à Florence
 Piazza Santa Croce à Florence, et la basilique Santa Croce qui lui donne son nom.

Patronymes 
 Pietro-Paolo da Santa Croce, mort avant 1620, peintre italien.

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme